Сина́тра ():

Фамилия 
 Синатра, Винченцо (1720—1765) — сицилийский архитектор.
 Синатра, Нэнси (род. 1940) — американская певица; дочь Фрэнка Синатры.
 Синатра, Фрэнк (1915—1998) — американский актёр, певец и шоумэн.
 Синатра, Фрэнк (младший) (1944—2016) — американский певец, автор песен, дирижёр и актёр.

Другое 
 Доктрина Синатры — шутливое название внешнеполитического курса, официально взятого Советским Союзом осенью 1989 г.
 Sinatra — программный каркас написанный на языке Ruby.